Лонгин Да Чунха (, 30 июля 1945 года, Индонезия — 6 апреля 2006 года, Энде, Индонезия) — католический прелат, архиепископ Энде с 23 февраля 1996 года по 6 апреля 2006 год.

Биография 
10 июля 1973 года Лонгин Да Чунха был рукоположён в священника.

23 февраля 1996 года Римский папа Иоанн Павел II назначил Лонгина Да Чунху архиепископом Энде. 10 июля 1996 года состоялось рукоположение Лонгина Да Чунхи в епископа, которое совершил архиепископ Энде Донат Джагом в сослужении с архиепископом Джакарты кардиналом Юлий Рияди Дармаатмаджа и титулярным архиепископом Белликаструма и апостольским пронунцием в Индонезии Пьетро Самби.

Скончался 6 апреля 2006 года в городе Энде.

Ссылки 
 Информация 

Католические архиепископы Индонезии